Cedar Springs kan syfta på:

 Cedar Springs, Georgia
 Cedar Springs, Michigan